Космический перелёт «Европа-Америка-500» — первый частный космический полёт, который был реализован в 1992 году Фондом социальных изобретений и ЦСКБ-Прогресс.
Проект был задуман, как миссия доброй воли, целью которой было стимулирование мирного использования технологий, ранее доступных только Вооружённым силам, и развитие торговых отношений между Россией и США. Продолжением проекта стала программа стажировки российских предпринимателей.

Начало проекта 
Идея произвести космический запуск в Международный год космоса, 500-летия открытия Америки Колумбом, 35-летия запуска первого искусственного спутника Земли и 35-летия создания Европейского сообщества принадлежала Александру Базлову, конструктору космических аппаратов, и была поддержана Геннадием Алференко, президентом Фонда социальных изобретений.

Проект воплотили частными усилиями при поддержке правительств обеих стран, финансировали запуск банк «Санкт-Петербург» и акционерное общество «Гарант». Для организации проекта был образован консорциум «Европа-Америка 500». Переговоры с американскими властями о подъёме и доставке спускаемого аппарата в Сиэтл вёл Боб Уолш (), американский предприниматель и общественный деятель, организатор Игр доброй воли в Сиэтле 1990 года.

Космический перелёт 
16 ноября 1992 года с космодрома Плесецк взлетела ракета Союз-У, которая вывела на орбиту Земли капсулу (спускаемый аппарат) «Ресурс-500» диаметром 2,3 метра, сходную с той, в которой впервые полетел в космос Юрий Гагарин.

Спутник провёл на орбите семь дней и приводнился 22.11.1992 г. в 10-30 местного времени в Тихом океане примерно в 190 километрах от побережья штата Вашингтон. Семибальный шторм значительно усложнил поиск спускаемого аппарата, но капсулу поднял и доставил в Сиэтл корабль измерительного комплекса ВМФ России «Маршал Крылов». Командовал кораблём и операцией поиска и подъёма СА капитан 3 ранга В. Е. Шардин. Перевозка в Музей авиации осуществлялась на автомобиле «Синяя птица».

Корабль пришвартовался утром 24 ноября в порту Сиэтла, где его встретили правительственные чиновники, в том числе мэр Норм Райс, Секретарь штата Вашингтон Ральф Манро, космонавт Герман Титов.
Знаменательное событие сопровождалось музыкальными номерами в исполнении нескольких оркестров, привлекло внимание общественности. Среди присутствующих гостей было много деловых лидеров, учёных, журналистов и чиновников космических агентств, а также жителей Сиэтла и школьников.

Спускаемый аппарат доставил девятнадцать контейнеров с подарками, сувенирами, образцами коммерческой продукции, произведениями искусства, иконами, а также посланиями мира. В частности, там были русские православные иконы православного Собора Святого Спиридона; хрустальная скульптура Статуи Свободы, послания мира от Далай-ламы, президента России Бориса Ельцина и лидеров европейских стран; рождественский подарок для президента США Билла Клинтона. Среди подарков находились обручальные кольца русской пары Гальченко Вячеслава Игоревича и Дробышевской Елены Вячеславовны, которая поженилась после извлечения колец из капсулы.

Космическая капсула продемонстрировалась в составе парада Bon Marche и выставлена в Музее авиации (), где и находится в настоящее время.

В ходе события была проведена российско-американская конференция деловых возможностей, а также художественные и фото выставки. В день благодарения, члены Ротари клуба и церковных групп принимали в своих домах 450 моряков «Маршала Крылова» и 330 гостей из России. Ранее засекреченный «Маршал Крылов» открылся для посещения корабля гражданами США на протяжении нескольких дней. По словам организаторов: «это был первый раз, когда кто-то из широкой публики, включая российских гражданских лиц, был допущен на борт».

Программа «Бизнес для России» 
Благодаря перелёту был запущен ряд социальных инициатив, включая оплачиваемую бизнесменами США стажировку российских предпринимателей. Исполнителями проекта выступали консорциум «Европа-Америка 500» (Россия) и Совет по международным исследованиям и обменам (США), координацию программы осуществляли Федеральная служба занятости России и Информационное агентство США. В течение нескольких недель участники, проживавшие в семьях предпринимателей, проходили стажировки в профильных организациях, участвовали в семинарах и застольях. Всего с 1993 по 2000 годы в программе приняли участие около 3 000 человек.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
  — Распоряжение Правительства РФ от 14.08.1992 № 1486 — р
 
 Забытый проект русских опередил своё время

Литература 
 
 

Космический полёт
1992 год в политике
1992 год в космонавтике
Российско-американские отношения